Barajas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barajas, Mexiko, ort, Guanajuato, Apaseo el Alto,

Spanien 

 Barajas, distrikt, Madrid, 
 Adolfo Suárez Madrid-Barajas flygplats, Madrids huvudflygplats